Perrig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Perrig (* 1930), Schweizer Kunsthistoriker
 Alfred Perrig (1854–1903), Schweizer Politiker
 Elias Perrig (* 1965), Schweizer Regisseur und Schauspieldirektor
 Franz Xaver Perrig (1769–1825), Walliser Politiker und Militär
 Igor Perrig (* 1964), Schweizer Historiker
 Pasqualina Perrig-Chiello (* 1952), Schweizer Entwicklungspsychologin und Psychotherapeutin
 Peter Moritz Perrig (1758–1840), Walliser Politiker und Militär